Говорли́вость (словоохотливость) — склонность к многословию у того или иного индивидуума, речистость, болтливость, разговорчивость.

Гендерные различия 
Существует расхожее мнение, что женщины более говорливы, чем мужчины. Однако исследования показывают, что это не так, вместе с тем стереотип девичьей говорливости весьма распространён в европейской культуре (как восточноевропейской, так и западноевропейской).

Статистика 
Так нейропсихиатр Бризендин (Brizendine) утверждала, что женщина в среднем произносит 20000 слов в день, в то время как мужчина — всего 7000. Это утверждение неоднократно цитировалось в печати, радио и на телевидении.

На самом деле сравнительных исследований речи женщин и мужчин крайне мало. Исследователь Либерман (Liberman) проанализировал речь, записанную на магнитную плёнку, и пришёл к выводу, что женщины произносят 8805 слов в день, а юноши — 6073. Однако в этом исследовании участники сами решали, когда включить, а когда выключить магнитофон.

Чтобы уточнить этот вопрос, исследователи из США использовали записывающее устройство, которое активировалось голосом. Участники этого исследования носили с собой это устройство, занимаясь повседневными делами. Всего за период с 1998 по 2004 год таким образом были протестированы 396 человек — студентов университетов Мексики и США. Оказалось, что девушки в среднем произносили 16215 слов в день, а юноши — 15669. Эти различия между говорливостью девушек и юношей не были статистически значимы. Таким образом, оказалось, что девушки и юноши одинаково говорливы — по крайней мере, студенты.

Недостатки и преимущества 
Говорливость во многих культурах считается недостатком, в связи с тем, что это качество оказывает раздражающее действие на окружающих, способствует распространению сплетен, слухов и т. д. С другой стороны, говорливость нередко сопряжена с более богатым словарным запасом, она способствует более лёгкому усвоению иностранных языков.

Примечания

Ссылки 

 Matthias R. Mehl, Simine Vazire, Nairán Ramírez-Esparza, Richard B. Slatcher, James W. Pennebaker. Are Girls Really More Talkative Than Boys? Science 6 July 2007: Vol. 317. no. 5834, p. 82
 L. Brizendine. The Female Brain (Morgan Road, New York, 2006).
 M. Liberman. Sex-Linked Lexical Budgets

Человеческие характеристики